Името Приселци носят няколко села:
 Приселци, област Бургас, България
 Приселци, област Варна, България
 Приселци, Карловацка жупания, Хърватия